ENU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Enugu (Nigeria)